Виља Бланка има више значења:

 Виља Бланка (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Бланка (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виља Бланка, Ел Агвахе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виља Бланка, Марио Елизондо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виља Бланка, Ранчо Нуево (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику